Адмира́л Влади́мирский:
 адмирал Лев Анатольевич Владимирский;
 научно-исследовательское судно «Адмирал Владимирский».